Mariano Hugo, Príncipe de Windisch-Graetz (en alemán, Mariano Hugo Fürst zu Windisch-Graetz, italiano Mariano Ugo, Principe di Windisch-Graetz; nacido en Trieste, 27 de julio de 1955) es el actual Jefe de la Casa Windisch-Graetz, una familia principesca en el Imperio austríaco.

Biografía 

Nació en Trieste en 1955, hijo de Maximiliano de Windisch-Graetz y de Maria Luisa Serra di Gerace. 

Mariano Hugo estudió en Roma, en el Colegio de los Hermanos de La Salle y luego en Inglaterra, en la Universidad de Buckingham, en la cual se graduó en Ciencia Política y Económica.

Su padre falleció en 1976 y Mariano Hugo le sucedió como Jefe de la Casa Windisch-Graetz, con el tratamiento de Alteza Serenísima.

El 11 de febrero de 1990 se casó en Salzburgo con Sofía de Habsburgo, hija del archiduque Fernando de Austria (sobrino del emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría) y de la condesa Elena de Toerring-Jettenbach, hija de la princesa Isabel de Grecia y Dinamarca. 

Recibió el título de gentilhombre de Su Santidad por parte de Juan Pablo II en 1987.

El matrimonio tuvo tres hijos:

 Príncipe Maximiliano Hugo de Windisch-Graetz (nacido el 4 de agosto de 1990 en Salzburgo)
 Príncipe Alexis Fernando de Windisch-Graetz (nacido el 10 de diciembre de 1991 en Roma y fallecido el 9 de febrero de 2010 in Sant'Angelo d'Alife).
 Princesa Larissa María Luisa de Windisch-Graetz (nacida el 11 de diciembre de 1996 en Roma)

Actividades 
Las actividades empresariales de Windisch-Graetz incluyen la industria de producción de alimentos, especialmente quesos y la financiación empresarial. 

En 2003, Mariano Hugo fue designado como Embajador de la Soberana Orden de Malta en Eslovaquia, cargo que ejerció hasta diciembre de 2009.

Desde 2009 es Embajador de la Soberana Orden de Malta en Eslovenia.

Es accionista del Banco de Nápoles.

Reconocimientos 
Soberana Orden de Malta:
Caballero de Gracia y Devoción de la Soberana Orden de Malta
Gran Cruz de la Orden pro Merito Melitensi
Gran Oficial de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén de la Santa Sede
Gran Oficial de la Orden Alauí de Marruecos
Caballero de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Gran Oficial de la Orden de San Miguel del Ala
Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Austria)
Comendador de la Orden del Príncipe Danilo I
Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Gran Cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro

Ancestros

Referencias 

Caballeros de la Orden de Malta
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Nacidos en Trieste